Sound [] steht für:

 Klang
 Klangfarbe
 die Klangfarbe des von Beschallungsanlagen wiedergegebenen Schalls
 The Sound, eine britische Band
 Sound (Berliner Diskothek), eine ehemalige Diskothek in Berlin
 Englische Bezeichnung für eine besondere Art von Meeresarmen, siehe Liste der Sounds in Neuseeland

Siehe auch:
 Sounds (Begriffsklärungsseite)